Termin FDTC ima više značenja.

 DTDP-3-amino-3,6-didezoksi-alfa-D-galaktopiranoza 3-N-acetiltransferaza, enzim
 Florens-Darlington tehnički koledž ()